

Patronyme 
 Ashley Tuttle, actrice de comédies musicales et danseuse américaine. Voir l'article en anglais :en:Ashley Tuttle.
 
 Charles Egbert Tuttle (1915-1993), éditeur américain implanté au Japon, fondateur de la maison d'édition Tuttle Publishing.
 Daniel Sylvester Tuttle, évêque de l'église épiscopale. Voir l'article en anglais :en:Daniel Sylvester Tuttle.
 Elmo Tuttle, personnage fictif de bande dessinée. Voir l'article en anglais :en:Elmo Tuttle.
 
 Frank Tuttle (1892-1963), metteur en scène et scénariste américain.
 Frank Tuttle (1905-1969), décorateur de cinéma américain. 
 Fred Tuttle - agriculteur, acteur et candidat au sénat américain. Voir l'article en anglais. :en:Fred Tuttle.
 Harry Tuttle, personnage de fiction interprété par Robert De Niro dans le film Brazil.
 Herbert Tuttle (1846-1894), historien américain. Voir l'article en anglais :en:Herbert Tuttle.
 Horace Parnell Tuttle (1839-1923), astronome américain.
 Lisa Tuttle (1952- ), femme écrivain américaine
 Matt Tuttle, batteur. Voir l'article en anglais :en:Matt Tuttle.
 Russell Tuttle, primatologue et paléoanthropologue américain.
 William G.T. Tuttle, Jr., général de l'armée américaine. Voir l'article en anglais :en:William G.T. Tuttle, Jr..

Toponyme 

 Tuttle, census-designated place située en Californie ;
 Tuttle, localité du Dakota du Nord ;
 Tuttle, localité de l'Oklahoma ;
 Lac Tuttle, lac du Minnesota. Voir l'article en anglais :en:Tuttle Lake ;
 Lac de Tuttle Creek, lac artificiel du Kansas.

Corps célestes 
 comète 8P/Tuttle
 comète 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák
 comète 55P/Tempel-Tuttle à l'origine de la pluie de météorites des Léonides
 comète 109P/Swift-Tuttle à l'origine de la pluie de météorites des Perséides
 astéroïde (5036) Tuttle

Divers 
 « Tuttle », épisode de la série télévisée M*A*S*H. Voir l'article en anglais :en:Tuttle (M*A*S*H episode).
 Tuttle, tactique d'optimisation de moteur de recherche utilisée dans plusieurs concours SEO.
 Tuttle Publishing, maison d'édition américano-japonaise fondée par Charles Egbert Tuttle (vois ci-dessus).

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme